Chmielnik (Chmelník, tj. polsky chmelnice) je název několika polských obcí:
 Chmielnik (Svatokřížské vojvodství) – město ve Svatokřížském vojvodství v Polsku, známé mj. bitvou v roce 1241
 Chmielnik (Lublinské vojvodství) – vesnice v Lublinském vojvodství v Polsku
 Chmielnik (Podleské vojvodství) – vesnice v Podleském vojvodství v Polsku
 Chmielnik (Podkarpatské vojvodství) – vesnice v Podkarpatském vojvodství v Polsku
 Chmielnik (Mazovské vojvodství) – vesnice v Mazovském vojvodství v Polsku
 Chmielnik (Varmijsko-mazurské vojvodství) – vesnice ve Varmijsko-mazurském vojvodství v Polsku
případně polský název nepolského města:
 Chmilnyk – město na Ukrajině polsky nazývané Chmielnik